Леопольд Сюрваж, собственно Леопольд Фридрих Штюрцваге  (; 31 марта 1879, Лаппеэнранта, по другим сведениям, Москва – 3 июня 1968, Париж) – русский, французский художник финско-датского происхождения, был близок к Парижской школе.

Биография и творчество 
 
По отцу – финн, сын хозяина фортепианной фабрики. Родился в Российской империи, крещен как протестант. Учился коммерции, брал уроки фортепиано. В 1886 потерял мать. Поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, учился у Коровина и Пастернака. Был близок к кругу журнала Золотое руно, познакомился и начал выставляться вместе с Архипенко, Ларионовым, Гончаровой; братьями Бурлюк, Давидом и Владимиром. Приехал с женой в Париж в 1908, взял несколько уроков у Матисса. В 1910 выставлялся в Москве вместе с группой Бубновый валет, в 1911, при содействии Архипенко,  несколько его вещей были представлены на парижском Осеннем салоне.

Занялся проблемами синтеза цвета и ритма, пытался соединить их с техникой кино, предвосхитив поиски Ханса Рихтера и Викинга Эггелинга в области абстрактного кино и поиски абстракционизма в целом. Несколько работ в таком духе были представлены на Осеннем салоне (1913) и Салоне независимых (1914), замечены Аполлинером, попытка предложить разработки фирме Gaumont не дала результата (в 1929 эти поиски стали в США предметом обстоятельной монографии Сэмюэла Патнема, но и здесь не получили применения).

С 1917 делил в Париже студию с Модильяни. Первая персональная выставка состоялась в 1917 при поддержке Аполлинера.  Испытал воздействие Шагала. В 1921 участвовал в коллективной выставке Мастера кубизма. После 1922 двинулся от кубизма к неоклассицизму. Сотрудничал с Русским балетом Дягилева, оформлял постановку оперы Стравинского Мавра  в парижской Опера (1922). Сотрудничал с Луи Жуве. В 1927 получил французское гражданство. Занимался гобеленным искусством, рисунками по тканям, работал на фирму Chanel (1933). К концу 1930-х сблизился с Андре Массоном, в его творчестве  усилились фантастические и аллегорические мотивы. В 1937 принимал участие в оформлении Всемирной выставки в Париже. В 1950-1960-х годах занимался в основном монументальной живописью.

В 1963 году был награждён орденом Почётного легиона.

Сюрваж о живописи 
 Écrits sur la peinture: Léopold Survage/ Hélène Seyrès, ed.  Paris: L'Archipel, 1992.

Примечания

Литература 
Putnam S. The Glistening Bridge: Léopold Survage and the Spatial Problem in Painting. New York: Covici-Friede, 1929. () 
Léopold Survage. Lyon: Musée des beaux-arts, 1968. 
Léopold Survage: aquarelles, peintures, dessins. Nice: Direction des musées de Nice, 1975. 
 Warnod J. Survage. Brussels: A. de Rache, 1983.
Artistes russes de l'École de Paris. Geneva: Musée d'art moderne, 1989. 
Les lumières de Léopold Survage: oeuvres, 1910-1932. Aix-en-Provence: Galerie d'art du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 2001.

Ссылки 
 Работы в музеях мира
 Об опытах Сюрважа в области цветомузыки

Художники России
Художники Франции
Артисты, известные под псевдонимами
Персоналии:Кубизм
Художники-абстракционисты Франции
Парижская школа
Кавалеры ордена Почётного легиона
Художники русского авангарда
Графики русского авангарда